Plaats in Indonesië
 Sugihan (Bendosari), een plaats in het bestuurlijke gebied Sukoharjo in de provincie Midden-Java
 Sugihan (Jatiroto), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonogiri in de provincie Midden-Java
 Sugihan (Tengaran), een plaats in het bestuurlijke gebied Semarang in de provincie Midden-Java
 Sugihan (Toroh), een plaats in het bestuurlijke gebied Grobogan in de provincie Midden-Java
 Sugihan (Winong), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java
 Sugihan (Merakurak), een plaats in het bestuurlijke gebied Tuban in de provincie Oost-Java
 Sugihan (Solokuro), een plaats in het bestuurlijke gebied Lamongan in de provincie Oost-Java
 Sugihan (Muaradua Kisam), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu Selatan in de provincie Zuid-Sumatra
 Sugihan (Rambang), een plaats in het bestuurlijke gebied Muara Enim in de provincie Zuid-Sumatra